Renard er et fransk og dansk efternavn, der henviser til blandt andre:
 Camilla Miehe-Renard (født 1965) – dansk studievært og redaktionschef
 Isabella Miehe-Renard (født 1967) – dansk journalist, studievært, forfatter og foredragsholder
 Louis Miehe-Renard (1919–1997) – dansk skuespiller
 Martin Miehe-Renard (født 1956) – dansk skuespiller, forfatter, producent, instruktør, komponist og tidligere teaterlede
 Pierre Miehe-Renard (født 1945) – dansk skuespiller
 Tine Miehe-Renard (født 1954) – dansk skuespiller
 Wendie Renard (født 1990) – fransk fodboldspiller

Danske efternavne
Franske efternavne